Die Kategoria Superiore 2000/01 (sinngemäß: Höchste Liga) war die 62. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Saison wurde wie im Vorjahr mit 14 Teams ausgetragen. Die Spielzeit begann am 16. September 2000 und endete am 19. Mai 2001.

Saisonverlauf 
Titelverteidiger SK Tirana und der Lokalrivale Dinamo starteten mit vier beziehungsweise fünf Siegen sehr erfolgreich. Dagegen gelang der Saisonstart Vllaznia Shkodra nur mittelmäßig. Der Verein hatte nach acht Spieltagen bereits sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenführer SK Tirana. Nach dem neunten Spieltag gewann Vllaznia jedoch acht von neun Spielen und hatte nach 21 Saisonspielen zwei Punkte Vorsprung vor den beiden Hauptstadtklubs, die bis ins Ziel gerettet wurden. 

Vizemeister Tomori Berat enttäuschte in diesem Jahr und konnte erst am vorletzten Spieltag dem Abstieg entrinnen.

Den Gang in die Zweitklassigkeit mussten Neuling Besa Kavaja und Skënderbeu Korça antreten.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01